— легендарный основатель и первый император Японии, правивший с 11 февраля 660 года до н. э. В синтоизме Дзимму считается прямым потомком богини Солнца Аматэрасу Омиками, являющейся главной богиней пантеона синто. Сам Дзимму же является вторым по старшинству божеством.

Имена 
Польский японист Веслав Котаньский в монографии «Японские повествования о богах» попытался объяснить имена, данные первому японскому императору. В японской мифологии можно найти три имени, которыми потомок богини солнца был наречён при рождении: , , и , что должно обозначать молодость и богатство, которые он потерял во время завоевания островов. Что касается богатства, то переводчики часто ссылаются на жизнь трёх его братьев, пожертвовавших собой во время похода, чтобы он увенчался успехом.

В «Нихон сёки» последнее из имён записывается в другой форме: , подразумевая, что родители вкладывали в сына надежды, что он возьмёт на себя их обязанности и будет одарять землю живительным рисом, как и его родители, бабки и деды и прабабки и прадеды. Интерпретация этого и указанных выше имён, однако ж, вопрос спорный, суть также сторонники таких переводов, как «Божественный юноша из Иварэ в божественном Ямато» или «Божественный юноша, очарованный Ямато». Эти версии, по словам Котаньского, менее вероятны, так как Ямато не была известна во время передачи имени, а открыл её только Дзимму во время своего похода.

Детское имя — Сано. Китаизированное имя Дзимму, под которым он наиболее известен, дано посмертно и переводится как «Божественный Воин». Оно было дано ему, как и его преемникам, императором Камму, а авторство его приписывается Оми-но Мифунэ. Имена эти названы окурина — «имена, данные посмертно» — или сиго̄ — «знамения, переданные посмертно» — и должны были относится к деяниям, совершённым умершим человеком.

Происхождение 
Дзимму родился как один из четырёх сыновей Угаяфукикаэдзу и Тамаёри-химэ, трое других сыновей — Инаи, Микэну и Ицусэ. Первый император Японии считается правнуком Ниниги, внука Аматэрасу, решившего покорить Японские острова. Положение японского императора было связано с его происхождением, поскольку кроме императорского дома не было никакой иной семьи из рода Аматэрасу, что указывало на его уникальность и предрасположенность править народом.

Генеалогическое древо

Исторические сведения и сказания 
Существующие предания о деяниях Дзимму отражают процессы миграции японских племён и складывания племенного союза, относимые современной наукой к началу нашей эры. Так, Дзимму, ведомый вороном ятагарасу, совершил поход из Химука, что на острове Кюсю, куда его предки спустились с Небес, на Восток в провинцию Ямато на острове Хонсю (667—660 года до н. э.). Дзимму приписывают также основание им японского государства (660 год до н. э.).

Хотя сказание о Дзимму и несет в себе отзвук подлинных исторических событий, в частности походов племен, населявших Кюсю, в районы Центральной Японии на острове Хонсю, содержание мифа о Дзимму все ещё насквозь пропитано духом божественных чудес.

Анализ содержания сказаний о Дзимму, проведённый учёными, в сравнении с результатами археологических исследований, показал, что государство Ямато возникло на рубеже III—IV веков н. э. В VII веке до н. э. в Японии нигде не было государственности, а везде господствовали первобытные отношения (период культуры Дзёмон). События завоевания Центральной Японии выходцами с Кюсю, по мнению большинства исследователей, находит подтверждение в археологическом материале и относится к позднему периоду Яёй. Начало периода Ямато совпадает с появлением археологической культуры Кофун. Государство Ямато появилось на рубеже III—IV веков.

Основание династии Ямато произошло, вероятно, в 301 году нашей эры. Вступление на престол Дзимму по 60-летнему календарю в древнеяпонских источниках датируется годом Металлического Петуха (канототори). Так как исследователи считают, что Ямато основано на рубеже III—IV веков н. э., то в этот период год Металлического Петуха выпадает на 301 год.

Восемь правителей, следующих за Дзимму, но предшествующих Судзину, считаются вставными правителями. Как было выяснено, шесть из восьми правителей, предшествовавших государю Мимаки — были женаты на женщинах одного поколения (из клана Сики-но агата-нуси) и, следовательно жили в одно время. Видимо, они являлись местными владыками отдельных территорий в Центральной Японии. Впоследствии, для того чтобы удревнить династию Ямато, они были записаны как правители, сменявшие друг друга на троне.

Продолжатель дела Ниниги

Начало похода 

По словам «Кодзики», Камуямато отправился со своим братом Ицуcэ из Такатихо в провинции Хюга, чтобы дальше покорять Японские острова. Первой целью потомка Ниниги была избрана деревня Уса, где их приветствовали хозяева двора  и , а затем продолжили путешествие по морю. В проливе Хаясуи они встретили земное божество, плывшее на спине черепахи, и махавшее им руками как крыльями, держа в одной руке удочку. Когда они предложили ему стать их проводником, божество поднялось на борт. Нового компаньона нарекли , так как во время путешествия он так долго докучал Камуямато, что тот решил возвести его в должность управителя провинции Ямато.

Во время своего путешествия будущий японский император столкнулся со многими другими божествами, некоторые из которых присоединились к посланнику Аматэрасу и намеревались помочь, но на пути божественного потомка были также божества, отказавшиеся сдаться и сражавшиеся с ним. Особо ожесточённые бои внук Ниниги провёл с , также известным как . В этой схватке был тяжело ранен в руку брат Камуямато — , сопровождавший его с самого начала путешествия. Тогда один из братьев смекнул, что битва не идёт по их замыслу, поскольку они сражаются лицом к солнцу и Аматэрасу не может им помочь. Он сказал об этом своему брату, который приказал воинам обойти врага, чтобы солнце было у них за спиной. Но воины отступили с поля боя и больше не противостояли противнику. Отступая на юг, они остановились у морской бухты, где раненный брат будущего императора омыл раны, откуда и пошло название этой бухты: Тину, что переводится как «Лужа Крови». Ослабленный потерей крови и утомлённый маршем Ицусэ, чувствуя скорую кончину, выразил свою ярость, что умирает он от руки такого злодея, и испустил дух. В связи с его отношением, устью реки было дано название Огава, что значит «мужнина река». Герой Ицусэ умер от полученного ранения, его тело было погребено в святилище Камаяма.

Совершенно иную версию представляет младшая летопись — «Нихон сёки», согласно которой император в возрасте 45 лет созвал семейный совет и напомнил отцу, что прародитель семьи начал наводить мир и порядок на островах. В 667 году до н. э. от южной части Кюсю отчалили военные суда, в проливе Бунго столкнувшиеся с лодкой бога земли Удзухико, который согласился быть их проводником. С его помощью они достигли Уса, где как было сказано в «Кодзики», их приветствовали.

Войска двинулись на сушу неподалёку от Аки и достигли провинции Киби. Там Камуямато построил дворец Такасима, где он прожил три года, собирая провизию для дальнейших морских путешествий. По истечении этого времени суда отправились в путь и достигли провинции Сэтцу. Войска сошли на берег и выступили в Тацута. Но вскоре им пришлось отступить, поскольку дорога через горы была слишком узкой и опасной. Прежде всего они встретились сопротивление со стороны Томи-но-Нагасунэхико, местного правителя, с которым они сражались в битве при Кусака. Отряды Камуямато потерпели поражение из-за битвы под солнцем, и в итоге им пришлось отступить с поля битвы. Ицусэ был ранен стрелой и погиб при отступлении, а его тело было погребено на горе Кама.

Божественная помощь Аматэрасу 

Проиграв бой, Камуямато продолжил свой путь, но в окрестностях Кумано войска встретили огромного медведя (отсюда, вероятно, название местности, так как кума означает медведя), который сразу убежал. Должно быть, это было неприветливое местное божество или его посланник, ибо вся армия потеряла силу и не могла сражаться. Злые чары снял с них небесный меч, посланный Аматэрасу его потомку. Богиня солнца, обеспокоенная неблагоприятным поворотом событий, обратилась за помощью к , но тот заявил, что ему не нужно вмешиваться и хватит того, что он пошлёт свой меч, с которым он ранее сражался с Такэмината, сыном Окунинуси.

Дело передачи божественного дара Аматэрасу было поручено , которому богиня во сне сказала, что он найдёт в своём амбаре оружие, которое должен будет передать Камуямато, когда проснётся. Мужик выполнил задание, и появление небесного меча  на поле битвы пробудило целую армию от летаргии и заставило злых духов в области пасть, словно поражёнными мечом. Кроме оружия Такакурадзи передал внуку Ниниги волю , советника Аматэрасу, посоветовавшему ему дождаться прибытия проводника. Вскоре рядом с будущим императором появился  — гигантский трёхлапый ворон, поведший войска к Йосино.

Согласно «Нихон сёки», в Кумано воины будущего императора снова отправились морем, но разразился сильный шторм, утихнувший после того, как двое братьев Камуямато прыгнули в море и, как сыновья Тамаёри-химэ, умоляли своего деда — владыку морей Ватацуми — утихомирить бурю. Шторм утих, и войска благополучно высадились на берег, где столкнулись с земными богами, ошеломившими воинов, из-за чего они не могли продолжать битву. Как в «Кодзики», упоминается, что только меч Такэмикадзути, посланный небесными божествами, восстановил силы воинов, и вскоре после этого проводником Камуямато стал гигантский ворон Ятагарасу.

В обеих летописях Ятагарасу летал на разведку и вёл переговоры от имени Камуямато, но однажды он отправился в земли, управляемые Эукаси («Готовый к Злому Приёму», в «Нихон сёки» его звали Укэси) и потребовал покориться божественному потомку, разъярённый правитель пустил стрелу в посла и прогнал его из своих земель. Затем же решил обмануть божественного потомка и построил для него прекрасный дворец, который на самом деле был ловушкой, но младший брат Эукаси — Отоукаси («Отступивший от Злого Приёма») — открыл правду Камуямато, и тот заставил непокорного правителя войти во дворец первым. С помощью уловки загнал его внутрь, где правитель был убит, а его тело вытащили наружу и четвертовали.

Правление 

В «Нихон сёки» описано дальнейшее путешествие Камуямато, который после встречи с братьями Укэси продолжил свой путь, покуда не достиг Йосино. Поначалу он не встречал здесь никакого сопротивления, и три земных божества встретили его с гостеприимством, но позже он столкнулся с армией настолько большой, что боялся поражения. Но во сне ему явилась Аматэрасу, велевшая победить врагов заклинанием. Чтобы оно сработало, Камуямато должен был принести небесные и земные жертвы на глиняных сосудах с горы Кагу, находившейся за станом вражеской рати.

Добраться до тыла вражеской рати потомок Аматэрасу поручил двум посланникам (одним из них был младший из братьев Укэси). Эти посланники, одетые как пожилая пара, дважды благополучно пересекли вражеский стан и принесли глину, необходимую для изготовления восьмидесяти обрядовых сосудов. Затем они были пожертвованы, и потомок богини солнца послал гадалок, чтобы узнать, суждено ли ему править островами. Он, между тем, объявил, что пророчество будет счастливым, если после погружения жертвенных сосудов в реку вся рыба всплывёт и поплывёт по воде, как листва, что и случилось. Потомок богини солнца справил обряд в честь Такамимусуби и отправился покорять окрестные земли, долженствовавшие стать частью его империи.

Вскоре рать будущего императора ступила на землю племени Сики, а сам Камуямато покорил местное население с помощью хитроумного тактического манёвра: вперёд послал сам слабых воинов, а более сильными отрядами напал на противника с тыла. В этой схватке был побеждён старший брат Эсики («Готовый Отделиться»), не хотевший признавать начальство потомка богини солнца, а младший брат — Отосики («Отказавшийся от Отделения») — немедленно воздал ему должное.

После этой победы произошло решающее противостояние с Нагасунэхико, который ранее вынудил войска Камуямато отступить. На сей раз пришлось отступать вражеской армии, ослеплённой блеском лука Камуямато, на который слетел с неба золотой змей. Побеждённый правитель послал императору о том, что ранее он подчинялся потомку небесного божества Нигихаяси («Дух Созревания Колосьев на Небесах»), сошедшему на небесном судне и отдавшему ему в жёны свою сестру. В доказательство правдивости этих слов посол показал стрелу, выглядевшую так же, как и стрела Камуямато, что означало, что её владелец в самом деле происходил от небесных богов. Ни одна из сторон не хотела уступать, и Нигихаяси сам присоединился к спору — он убил своего зятя Нагасунэ, благодаря чему была отомщена смерть Ицусэ, брата Камуямато. Затем он присоединился к потомку богини солнца, так как был связан с ним более крепкой связью из-за общего небесного происхождения.

Вскоре Камуямато победил и племя Цутигумо («Земные Пауки»), представители которого отличались необычным строением тела: они были короткими и имели очень длинные ноги и руки. Всё племя было истреблено обманом. Был приготовлен пир, во время которого каждому члену племени прислуживал один слуга, который по окончании песни должен был убить своего гостя. После победы снова приносились жертвы небесным и земным богам. Согласно «Нихон сёки», после завоевания островов, Камуямато поселился в недавно построенном дворце в городе Касихара (в «Кодзики» называемом Касивара) в провинции Ямато, и женился на Химэтатара-Исудзу-химэ, дочери Котосиронуси, бывшего сыном Окунинуси (согласно «Кодзики», это была Киёри-химэ, дочь божества горы Мива Омононуси). Летопись «Нихон сёки» устанавливает подробную дату восшествия на престол в Касиваре в первый день первого лунного месяца 660 года до н. э., то есть 11 февраля по григорианскому календарю. Император умер согласно «Нихон сёки» в возрасте ста двадцати семи лет, а согласно «Кодзики» — в возрасте ста тридцати одного года и был похоронен на горе Унеби в Ямато.

Культ императора Дзимму

Символ могущества японского государства 
Во время Второй мировой войны японское правительство стремилось оправдать военную экспансию своей страны синтоистской мифологией. С этой целью сослались на слова, якобы сказанные императором Дзимму, захватившим острова: . Во время продолжающихся военных действий было также провозглашено, что . В 1940 году состоялось торжественное празднование 2600-летия восшествия на престол императора Дзимму и создания японского государства.

Кигэнсэцу 
С днём восшествия на престол Императора Дзимму 1 числа I луны года Синъю, вычисленному впоследствии как 11 февраля 660 до н. э., связан один из самых известных праздников Японии — Кигэнсэцу, установленный в 1872 г. Он выпадает на 11 февраля. Праздник был отменён по приказу американских оккупационных властей после поражения Японии во Второй мировой войне, но вновь восстановлен в 1966 году. Ныне он носит название Кэнкоку кинэн но хи — «День основания государства».

Гробница Унэбияма-но-Уситора-но-Суми-но-Мисасаги 
Со Средних веков могила императора Дзимму находилась в упадке, и только в 1863 году начались работы по консервации, сам же почин восстановления захоронения первого правителя Японии принадлежит членам императорского дома, решившим ухаживать за могилами своих предшественников. Гробница императора была перестроена по плану района в стиле эдзука: здание было окружено рвом и двойным забором, перед ним — ворота-тории, а территория была покрыта белым гравием. Ежегодно 11 февраля, в годовщину основания империи, к гробнице приезжает особый императорский посланник отдать дань уважения основателю государства, за процессией наблюдают тысячи японцев.

Рядом с гробницей построено святилище Касихара-Дзингу, посвящённое императору Дзимму. В 1890 году на место, где находилась резиденция первого императора, перенесён домик Касикодокоро, некогда входивший в ансамбль императорского дворца в Киото, а ныне являющийся главным храмовым павильоном. Рядом с молельней находится крытая сцена, на которой исполняются священные танцы кагура, также перенесённые из бывшей столицы империи.

Святилище Миядзаки-Дзингу 
 — святилище, посвящённое императору Дзимму и его родителям: Угаяфукикаэдзу-но-Микото и Тамаёри-химэ. Расположен в префектуре Миядзаки. Святилище было реконструировано в 1907 году, и его главной достопримечательностью является близлежащая глициния, охраняемая законом как имеющая историческую ценность. В святилище проводится множество церемоний, а наиболее важной является Аки-но-Тайсай — шествие в честь императора Дзимму, проходящее в октябре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 А. Н. Панов Институт императора и его место в государственной системе современной Японии

 01
Мифические долгожители